Дати () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Дати, Джеймс (род. 1957) — британский хоккеист на траве, бронзовый призёр летних Олимпийских игр 1984 года.
 Дати, Леонардо (1360—1425) — монах-доминиканец, писатель, гуманист.
 Дати, Рашида (род. 1965) — французский политик, министр юстиции с 18 мая 2007 года по 23 июня 2009 года.
 См. также 
 Челла-Дати — коммуна в Италии, располагается в регионе Ломбардия, в провинции Кремона.